Läng ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Läng (1919–2012), Schweizer Ethnologe und Autor
 Peter Läng (* 1986), schweizerisch-thailändischer Fußballspieler